Les oiseaux vont mourir au Pérou est le titre de plusieurs œuvres :
 Les oiseaux vont mourir au Pérou, roman de l'auteur Romain Gary, publié en 1975 aux Éditions Gallimard ;
 Les oiseaux vont mourir au Pérou, film français réalisé par Romain Gary, sorti en 1968.